Norac bezeichnet:
 Northeast Operating Rules Advisory Committee, Fahrdienstvorschriften für den Bahnverkehr im nordöstlichen Nordamerika.

Norac ist der Familienname folgender Personen:
 Mirko Norac, ehemaliger General der kroatischen Armee

Siehe auch:
 Norak